Watshoi TV  es una iniciativa del Departamento de Juventudes de la Asociación Peruano Japonesa que quiere dar a conocer, con una mirada juvenil, fresca y ágil, las actividades, los personajes, las experiencias de vida, las tradiciones y la historia de la comunidad nikkei en el Perú.
En este canal de Internet se comparten cuatro programas: Incursión Cultural, Actualidad Nikkei, Crónicas Nikkei y Lo Nuestro, los cuales contienen reportajes, entrevistas, agenda de actividades y documentales sobre temas que tienen como protagonista a la comunidad nikkei.

Información general 
El Departamento de Juventudes de la Asociación Peruano Japonesa (APJ) ha creado Watshoi TV, el primer canal en internet dedicado a la comunidad peruano japonesa. La iniciativa busca difundir las actividades de los nikkei en el Perú con una mirada fresca y ágil, con breves reportajes, crónicas y entrevistas que están dando la vuelta al mundo.
“Incursión Cultural”, “Actualidad Nikkei”, “Crónicas Nikkei” y “Lo Nuestro” son los cuatro formatos de programas de Watshoi TV, cuyos videos han superado las mil reproducciones. Escritores, músicos, chefs y artistas diversos se han puesto frente al micrófono de Lizbeth Yamashiro, John Azama, Sayuri Moreno Inami y Satoshi Arakaki, quienes pasaron por un casting para poder ponerse el happi blanco y rojo con el que aparecen en cámara.

Televisión por Internet 
Cuando Gerardo Higa Arakaki y Gustavo Barreda Fudimoto se conocieron en la infancia, en el colegio peruano japonés La Victoria, no imaginaron que trabajarían juntos haciendo televisión en internet. Ambos crearon Onigiri TV. “Fue nuestro lugar de pruebas, lo que nos ayudó a aprender muchísimo y a trabajar más profesionalmente”, dice Higa, quien junto con Gustavo Barreda, el productor, y Renato Neyra, camarógrafo, están detrás de cada programa de Watshoi TV.

La propuesta de los contenidos y la aprobación de cada programa emitido está a cargo del Departamento de Juventudes de la APJ, que cuenta además con el apoyo del Departamento de Comunicaciones y Marketing.  

El Departamento de Juventudes de la APJ encargó el desarrollo de este proyecto a la productora Onigiri, con la que coincidían en la necesidad de un medio juvenil. “Vimos que había la necesidad de un canal nikkei porque en países como Argentina, Brasil y Estados Unidos teníamos una gran audiencia”, agrega Barreda, quien aprovechó su experiencia en la actuación y el clown para ayudar a la formación de los nuevos reporteros.

Tv para Jóvenes 

El objetivo principal de Watshoi TV es atraer a un público joven, asiduo a internet y a las redes sociales, y mostrarle actividades de las instituciones nikkei, el quehacer de diversos personajes, las tradiciones para acercarlos a la cultura de sus ancestros y sobre todo eventos dirigidos a los jóvenes. Entre las incursiones culturales que han tenido, están la cobertura de conciertos, festivales, así como del Congreso Panamericano Nikkei (COPANI) en Buenos Aires, entre muchas otras.

Algunos de sus entrevistados han sido el escritor Augusto Higa, el bloguero Arturo Goga y la violinista Pauchi Sasaki. La gastronomía nikkei también se ha ganado un espacio entre sus reportajes y notas de actualidad. Los restaurantes Naruto Japanese Food, Sushimás y Toku ya han recibido la visita de Watshoi TV, mientras que a través del programa “Lo Nuestro” buscan reflejar la historia de los inmigrantes japoneses y sus descendientes.

Al final de las entrevistas nunca faltan los saludos, que han empezado a llegar desde Córdoba (Argentina), Asunción (Paraguay) y Okinawa (Japón). La fuerza del equipo de Watshoi TV, que debe su nombre a la palabra japonesa wasshoi (“wa” unidad y “sshoi” cargar algo en la espalda), es contagiosa y se aprecia en estos videos donde la alegría, el entusiasmo y una cuota de frescura están presentes en los entrevistadores y entrevistados. Estén atentos porque en el próximo evento cultural pueden estar frente a sus cámaras.

Referencias

Enlaces externos